Guarbecque (plaats)
Guarbecque (rivier)